Clara Kimball Young, actriu de cinema mut dels Estats Units
 CKY (vídeos) (de l'acrònim en anglès Camp Kill Yourself), sèrie de vídeos antecessors de Jackass